Lift peut faire référence à :
 un ascenseur ;
 le lift, un effet très utilisé chez les joueurs de tennis ;
 courbe lift en exploration de données ; 
 Lift, film américain de Shaun O'Banion sorti en 2004 ;
 Lift, film américain de  F. Gary Gray prévu en 2023 ;
 Airlift, une technique de pompage ;